Braemar ist

Ortsname
 Braemar, Schottland
 Braemar (Südafrika),  Ort in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal
 Braemar (New South Wales), Ort in Australien
Schiffsname
 Braemar (Schiff), Kreuzfahrtschiff 
 früherer Name des Fährschiffes Regina Baltica
Siehe auch:
 Brämer